Tommy Zoom (2007) – serial animowany produkcji brytyjskiej, emitowany na antenie CBeebies. Zawiera 30 odcinków.

Fabuła 
Tommy Zoom ma bujną wyobraźnię, dzięki której on i jego pies – Daniel – stają się superbohaterami. Walczą ze swoimi wrogami – Trutkiem i Smoggiem.

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: na zlecenie BBC Worldwide – Studio Sonica
Reżyseria: Jacek Kopczyński
Dialogi: Olga Szlachcic
Dźwięk i montaż: Jakub Jęczmionka
Kierownictwo produkcji: Piotr Pluciński
Wystąpili:
 Brygida Turowska – Tommy Zoom
 Janusz Wituch –
 Daniel,
 Smog
 Wojciech Paszkowski – Trutek
Lektor: Jacek Kopczyński

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Seriale telewizyjne BBC
Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Brytyjskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne zakończone w 2007